William Coyle ist der Name folgender Personen:

* William J. Coyle (1888–1977), US-amerikanischer Politiker
 William R. Coyle (1878–1962), US-amerikanischer Politiker